Worth puede referirse a:

 Worth (Lauenburgo)
 Worth (The Walking Dead)

Estados Unidos 
 Worth (Illinois)
 Worth (Misuri)
 Worth (Nueva York)
 Worth Street

Inglaterra 
 Worth (Kent)
 Worth (Somerset)
 Worth (Crawley), Sussex Occidental
 Worth (Mid Sussex), Sussex Occidental